Batu Mamak (Batang Onang), een plaats in Indonesië
Batu Mamak (Padang Bolak), een plaats in Indonesië